Krásno può riferirsi a diversi toponimi:
Repubblica Ceca
 Krásno – città del distretto di Sokolov, nella regione di Karlovy Vary

Slovacchia
 Krásno – comune del distretto di Partizánske, nella regione di Trenčín
 Krásno nad Kysucou – città del distretto di Čadca, nella regione di Žilina

Pagine correlate 
Krasnoe